Canadian Hockey League
 Central Hockey League
 Champions Hockey League